Сатыбалдиев — тюркская фамилия.

Известные носители 
 Сатыбалдиев, Абилмаж (1908 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Сатыбалдиев, Алтымыш (1900 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Сатыбалдиев, Дилмурод Акрамжанович (род. 1994) — российский боксёр-профессионал киргизского происхождения.
 Сатыбалдиев, Джабак (1890 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Сатыбалдиев, Жанторо Жолдошевич (род. 1956) — киргизский политик и общественный деятель.
 Сатыбалдиев, Марат Куанбаевич (род. 1962) — советский велогонщик.